De Landwacht, een voormalige Belgische krant
 Nederlandse Landwacht, een paramilitaire hulpdienst van de Duitse bezetter, voornamelijk bestaande uit NSB'ers (opgericht in november 1943)
 Landwacht Nederland, een korps van Nederlandse vrijwilligers om te gaan vechten in het Duitse leger (opgericht in maart 1943), in oktober 1943 hernoemd tot Landstorm Nederland.